Mogwai pode se referir a:
Mogwai (banda), uma banda escocesa de post rock;
Mogwai (Cultura chinesa), um demônio na tradição chinesa;
Mogwai, uma espécie de criatura ficcional no filme Gremlins e Gremlins 2: A Nova Geração.